Claessen ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Gottfried Claessen (1788–1847), deutscher Priester, Weihbischof in Köln
 Gustav Claessen (1816–1875), deutscher Jurist und Politiker Landrat des Kreises Erkelenz
 Heinrich Claessen (1813–1883), deutscher Abgeordneter im Erfurter Unionsparlament
 Hubert Claessen (1913–2005), deutscher Rechtsanwalt und Fußballfunktionär
 Matthias Claessen (1821–1892), deutscher Landrat in Preußen
 Max Claessen (* 1978), deutscher Theaterregisseur
 Ralph Claessen (* 1960), deutscher Physiker
 Roger Claessen (1941–1982), belgischer Fußballspieler
 Rolf Claessen (* 1972), deutscher Patentanwalt, Unternehmer und Fernseh-Juror
 Theodor Claessen (1821–1898), deutscher Notar und Parlamentarier

Siehe auch:
 Claesen
 Claesson
 Claeson
 Claassen
 Claaßen
 Claasen
 Clahsen
 Claßen
 Clasen
 Klaassen
 Klaasen
 Klasen
 Claessens
 Claeissens